Яллоу () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Яллоу, Аблай (род. 1998) — гамбийский футболист, полузащитник. 
 Яллоу, Ламин (род. 1994) — гамбийский футболист, играющий на позиции нападающего. 
 Яллоу, Усман (род. 1988) — гамбийский футболист, нападающий.